Municipal Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Municipal Building (Arkansas), ID-Nr. 83001167
 Municipal Building (Connecticut), ID-Nr. 81000536
 Municipal Building (Polk County, Iowa), ID-Nr. 77000549
 Municipal Building (Story County, Iowa), ID-Nr. 97000391
 Municipal Building (Maine), ID-Nr. 80000242
 Municipal Building (Mississippi), ID-Nr. 79003399
 Municipal Building (New York), ID-Nr. 72000879
 Municipal Building (Otsego County, New York), ID-Nr. 82001233
 Municipal Building (Ohio), ID-Nr. 73001394
 Municipal Building (Tennessee), ID-Nr. 80003818
 Municipal Building (West Virginia), ID-Nr. 79002591